Vielhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Vielhauer (* 1947), hessischer Landtagsabgeordneter
 Otto Vielhauer (1875–1958), deutscher Politiker (FDP), MdL Baden
 Peter Vielhauer (1931–2003), deutscher Mathematiker und Fernmeldetechniker
 Philipp Vielhauer (1914–1977), deutscher evangelischer Theologe   
 Walter Vielhauer (1909–1986), Gewerkschafter, Politiker, Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Fielhauer
 Vielhaber